«Loureiro» puede referirse a:

Toponimia 
 Loureiro (Abegondo), aldea española de la parroquia de Abegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 Loureiro (Boqueijón), aldea española de la parroquia de Pousada, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Loureiro (La Baña), aldea española de la parroquia de La Riba, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Loureiro (Leiro), localidad española de la parroquia de Leiro, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 Loureiro (Oliveira de Azeméis), freguesia portuguesa del municipio de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro.
 Loureiro (Peso da Régua), freguesia portuguesa del municipio de Peso da Régua, distrito de Vila Real.

Viticultura 
 Loureiro blanco, variedad de uva española.
 Loureiro tinto, variedad de uva hispanoportuguesa.